L'émegir (en sumérien : 𒅴𒂠 EME.G̃IR) est l'une des deux variétés (ou sociolectes) connues du sumérien avec l'émesal. Le terme eme.g̃ir était aussi utilisé pour qualifier le sumérien en général. L'émegir était le langage courant. 

En termes de phonologique, en émesal le  remplace souvent le  de l'émegir, par « femme » se dira munus en émegir et nunus en émesal. En termes de lexique par exemple « dame » se dit ga-ša-an en émesal plutôt que nin en émegir. 

L'émegir est considéré comme le dialecte d'arrivée et la langue expliquante du sumérien tandis que l'émesal est considéré comme le dialecte de départ.

Il se pourrait que la prononciation de la forme standard eme.gir était tabou pour les femmes sumériennes.

Notes et références 

Isolat linguistique
Langue antique
Langue liturgique
Sumer
Assyriologie
Inventaire de langues